Нуралы́ Пактович Али́п (; ) — казахстанский футболист, защитник клуба «Зенит» и сборной Казахстана. Чемпион Казахстана в составе алматинского «Кайрата».

Биография 
Футболом начал заниматься в 2008 году в клубе «Каспий». С 2015 по 2018 год выступал за молодёжные команды «Кайрата». 11 марта 2018 года дебютировал в основном составе алматинского клуба в игре чемпионата Казахстана, проведя весь матч против клуба «Кызыл-Жар СК» (2:1).

В январе 2022 года отправился на просмотр в российский «Зенит». 16 февраля 2022 года было объявлено об аренде игрока до конца 2022 года. Дебютировал за клуб 3 марта 2022 года в матче Кубка России против «КАМАЗА». В российской премьер-лиге дебютировал 7 марта 2022 года против «Уфы», выйдя на замену на 78 минуте матча. 14 декабря 2022 года стало известно о подписании полноценного контракта с «Зенитом».

Статистка выступления

Клубная

Сборная 
26 марта 2018 дебютировал за сборную Казахстана в товарищеском матче с Болгарией.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 14 матчей / 0 голов; 2 победа, 2 ничьих, 10 поражений.

Достижения 
 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2018, 2019
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2021
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2018, 2021

 «Зенит»
 Чемпион России: 2021/22
 Обладатель Суперкубка России: 2022

Примечания

Ссылки 
 Нуралы Алип: «Мне позвонил один из тренеров национальной сборной — от волнения я даже не переспросил, кто»
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург